SC Telstar VVNH – een voormalig vrouwenvoetbalclub samenwerkend met Telstar, opgericht in 2011 en opgeheven in 2017
 VVK/Telstar – een vrouwenvoetbalclub samenwerkend met Telstar, opgericht in 2018